Santo Domingo de Guzmán puede referir a:

 Domingo de Guzmán, santo católico, fundador de la Orden de Predicadores, más conocidos como dominicos – Festividad: 8 de agosto.
 Santo Domingo, la primera ciudad fundada por europeos en América, en honor de Santo Domingo de Guzmán, actual capital de la República Dominicana.
 Santo Domingo de Guzmán, localidad española de la provincia de Badajoz.
 Santo Domingo de Guzmán, un templo y convento en la ciudad mexicana de Oaxaca de Juárez.
 Santo Domingo de Guzmán, municipio de El Salvador.
 Santo Domingo de Guzmán (Quito), colegio.
 Santo Domingo de Guzmán ''' Hospital en el municipio de Casabianca Colombia